WUC steht für:

 Weakly unconditionally Cauchy, siehe schwach unbedingte Cauchy-Reihe
 World Universities Congress, siehe Weltkongress der Universitäten
 World University Championship, siehe Allgemeiner Deutscher Hochschulsportverband
 World Uyghur Congress, siehe Weltkongress der Uiguren

WUC